Цыбань — фамилия. Известные носители:

 Цыбань, Алла Викторовна (1938—2021) — российский гидробиолог, академик РАН, специалист в области биоокеанологии.
 Цыбань, Николай Григорьевич (1918—1987) — украинский коммунистический деятель, организатор производства, Герой Социалистического Труда (1966).
 Цыбань, Пётр Федотович (1909—1943) — командир взвода связи, гвардии лейтенант, Герой Советского Союза (1944).